Ci sono diverse chiese dedicate a Sant'Agrippino:

 Chiesa di Sant'Agrippino – edificio religioso di Arzano
 Chiesa di Sant'Agrippino a Forcella – edificio religioso di Napoli